Edward Seymour (1506 - 22 de enero de 1552), I duque de Somerset, fue Lord Protector de Inglaterra desde la muerte del rey Enrique VIII de Inglaterra en 1547 hasta 1549.

Biografía 
Edward nació alrededor de 1506, hijo de John Seymour y de Margery Wentworth. 

Su hermana menor fue Juana Seymour, quien se convirtió en la tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra y la única que le proporcionó un heredero varón. Otro hermano fue Thomas Seymour quien también aprovechó la posición de su hermana para enriquecerse y escalar socialmente.

Primer matrimonio con Catherine Fillol 
Edward se casó en torno a 1527 con Catherine Fillol (c.1499-1535) en primeras nupcias, pero el matrimonio fue disuelto debido a la supuesta infidelidad de Catherine, posiblemente con su suegro, John Seymour.

Descendencia 
Edward Seymour y su primera esposa, Catherine Fillol tuvieron dos hijos:
John Seymour (1527 - 19 de diciembre de 1552)
Edward Seymour, de Berry Pomeroy, Devonshire, Inglaterra (1529-1593)

Edward tenía dudas sobre la paternidad de estos dos hijos, lo que resultó en la exclusión de ambos de la herencia materna y paterna, y que los títulos de Seymour pasaran a los hijos que tuvo con su segunda esposa. Curiosamente, los hijos de Catalina Fillol se mantuvieron fieles a su padre tras caer este en desgracia, y ambos fueron encarcelados con él en la Torre de Londres.

Segundo matrimonio con Anne Stanhope 

Tras separarse de Catherine Fillol, Edward se casó con Anne Stanhope, hija única y heredera de Edward Stanhope y Elizabeth Bourchier.

Descendencia 
Edward y su segunda esposa tuvieron diez hijos:
Edward Seymour, vizconde de Beauchamp de Hache (12 de octubre de 1537 – 1539)
Edward Seymour, I conde de Hertford (22 de mayo de 1539 – 1621), casó en noviembre de 1560 con Catalina Grey, con quien tuvo dos hijos. En 1582 contrajo segundas nupcias con Frances Howard. En 1601 volvió a casarse con Frances Prannell.
Anne Seymour (1538 – 1588). Casó con John Dudley, conde de Warwick, y en segundas nupcias con el parlamentario Edward Unton, con quien tuvo descendencia.
Henry Seymour (1544 – ?) Se casó con Joan Percy, la hija de Thomas Percy, VII conde de Northumberland
Margaret Seymour (1540 – ?), destacada escritora del periodo isabelino
Jane Seymour (1541 – 1561), dama de honor de la Reina Isabel I y también escritora
Catherine Seymour
Thomas Seymour (1548 – 1574), murió soltero y sin descendencia
Mary Seymour (1546-1570)) se casó con Andrew Rogers, y en segundas nupcias con Henry Peyton
Elizabeth Seymour (1552 – 3 de junio de 1602), se casó con Richard Knightley, de Northamptonshire

Cuatro de los hijos de Edward Seymour, llevaron su nombre, Edward, uno de su primer matrimonio y tres del segundo, y de ellos le sobrevivieron tres.

Carrera y relación con Enrique VIII 

 

Cuando su hermana Juana Seymour se casó con el rey Enrique VIII en 1536, Edward fue nombrado vizconde de Beauchamp y poco después conde de Hertford. También fue Warden of Scottish Meaches, un importante cargo en la época. 

Continuó una importante carrera tanto política como militar, incluso después de la muerte de su hermana en 1537 e incluso más tras la muerte del propio rey.

Por ser el tío del heredero a la corona, Eduardo VI de Inglaterra, tuvo una notable influencia política durante el período del reinado del único hijo varón de Enrique, convirtiéndose en regente o Lord Protector. En esa época, Edward creó para sí mismo el título de duque de Somerset.

Los estudiosos han contrastado la eficiencia con que Seymour tomó el poder con la ineptitud que mostró a la hora de gobernar. Hacia el otoño de 1549, sus costosas guerras habían perdido el favor popular, la corona se enfrentaba a la ruina financiera y estallaban rebeliones por todo el país. En las últimas décadas, los historiadores han considerado a Seymour un dirigente arrogante, carente de las competencias políticas y administrativas necesarias para gobernar el país.

Últimos años y condena a muerte 
Después de la victoriosa batalla de Pinkie Cleugh, en la que el ejército inglés derrotó a los escoceses, los hermanos Seymour parecían intocables. Sin embargo, entre los dos habían acumulado un enorme número de enemigos poderosos. En 1549, el Consejo de gobierno lo mandó arrestar y fue encarcelado en la Torre de Londres. En febrero de 1550, John Dudley sucedió a Seymour como jefe del Consejo. Aunque fue excarcelado y volvió a ser miembro del consejo, fue posteriormente acusado de felonía por conspirar para derrocar al régimen de Dudley.

Se le retiraron sus títulos y le fueron confiscados todos sus feudos. Fue condenado a muerte por traición en 1552 y decapitado en la Colina de la Torre, al noroeste de la Torre de Londres. Sus restos fueron inhumados en la capilla de San Pedro ad Vincula, en el recinto de la Torre.

El título fue recuperado años más tarde por su hijo, Edward Seymour, I conde de Hertford.

Ancestros

Cine

Referencias

Enlaces externos 

Políticos de Inglaterra del siglo XVI
Militares de Inglaterra del siglo XVI
Miembros de la Orden de la Jarretera
Casa de Tudor
Prisioneros de la Torre de Londres
Regentes de Inglaterra
Militares ejecutados
Políticos ejecutados
Ejecutados por traición
Ejecutados por decapitación
Sepultados en la Capilla Real de San Pedro ad Vincula
Duques de Somerset